O Campeonato Paranaense de Futsal de 2021, foi a 27ª edição da principal competição da modalidade no estado, sua organização é de competência da Federação Paranaense de Futsal.

Primeira Fase 
Tabela oficial.

Confrontos 

 Vitória do mandante;
 Vitória do visitante;
 Empate.

<small>
|}

Fase Final
{{Torneio 16 equipes ida volta

| Oitavas de final =10 a 21 de setembro
| Quartas de final =01 a 16 de outubro
| Semifinais =03 e 10 de novembro
| Final =5 e 8 de dezembro

| RD1= Oitavas-de-final
| RD2= Quartas-de-final
| RD3= Semifinais
| RD4= Final

| RD1-seed01 =1
| RD1-time01= Foz Cataratas|
| RD1-seed02 =
| RD1-time02=
| RD1-gols01i =
| RD1-gols02i =
| RD1-gols01v =
| RD1-gols02v =

| RD1-seed03 =9
| RD1-time03= Umuarama  
| RD1-seed04 =8 
| RD1-time04= Marreco
| RD1-gols03i =1
| RD1-gols04i =0
| RD1-gols03v =2
| RD1-gols04v =2

| RD1-seed05 =5
| RD1-time05=Campo Mourão  
| RD1-seed06 =12
| RD1-time06= Ampére 
| RD1-gols05i =5
| RD1-gols06i =2
| RD1-gols05v =3
| RD1-gols06v =1

| RD1-seed07 =4
| RD1-time07=Operário Laranjeiras 
| RD1-seed08 =
| RD1-time08=
| RD1-gols07i =
| RD1-gols08i =
| RD1-gols07v =
| RD1-gols08v =

| RD1-seed09 =2
| RD1-time09= Cascavel
| RD1-seed10 =
| RD1-time10=
| RD1-gols09i =
| RD1-gols10i =
| RD1-gols09v =
| RD1-gols10v =

| RD1-seed11 =10
| RD1-time11= Marechal Rondon
| RD1-seed12 =7
| RD1-time12=''Chopinzinho| RD1-gols11i =3
| RD1-gols12i =4| RD1-gols11v =3
| RD1-gols12v =3| RD1-seed13 =3
| RD1-time13= Dois Vizinhos| RD1-seed14 =
| RD1-time14=
| RD1-gols13i =
| RD1-gols14i =
| RD1-gols13v =
| RD1-gols14v =

| RD1-seed15 =6
| RD1-time15= Pato Futsal| RD1-seed16 =11
| RD1-time16= Palmas 
| RD1-gols15i =6| RD1-gols16i =1
| RD1-gols15v =3| RD1-gols16v =1

| RD2-time01= Foz Cataratas 
| RD2-time02=  Umuarama   | RD2-gols01i =2
| RD2-gols02i =4| RD2-gols01v =3
| RD2-gols02v =3| RD2-time03= Campo Mourão | RD2-time04= Operário Laranjeiras 
| RD2-gols03i =3| RD2-gols04i =0
| RD2-gols03v =1| RD2-gols04v =1

| RD2-time05= Cascavel| RD2-time06=Chopinzinho 
| RD2-gols05i =3| RD2-gols06i =0
| RD2-gols05v =3| RD2-gols06v =0

| RD2-time07= Dois Vizinhos | RD2-time08= Pato Futsal
| RD2-gols07i =1| RD2-gols08i =1
| RD2-gols07v =5| RD2-gols08v =3

| RD3-time01= Campo Mourão | RD3-time02= Umuarama  
| RD3-gols01i =0| RD3-gols02i =2
| RD3-gols01v =6(2)| RD3-gols02v =5(0)

| RD3-time03= Cascavel| RD3-time04= Dois Vizinhos 
| RD3-gols03i =2| RD3-gols04i =2
| RD3-gols03v =4| RD3-gols04v =3

| RD4-time01= Campo Mourão
| RD4-time02= Cascavel| RD4-gols01i = 2
| RD4-gols02i = 2| RD4-gols01v = 2
| RD4-gols02v = 3}}

Playoff do rebaixamento
Em negrito  os times rebaixados para Série Prata 2022. 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="150"|Mandante
! width="50" |Total
! width="150"|Visitante
! width="50" |1º jogo
! width="50" |2º Jogo
|-
|Siqueira Campos |1–7
|Marreco Futsal 
|1–3
|0–4
|-
|Coronel Futsal |3–10
|Marechal Rondon 
|2–7
|1–3
|-
|Toledo|6–13
|Palmas 
|1–4
|5–9
|-
|São José dos Pinhais'''
|5–7
|Ampére 
|2–3
|3–4